Ел Мамеј има више значења:

 Ел Мамеј (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Мамеј (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Мамеј (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Мамеј, Порфирио Нуњез (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Мамеј (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мамеј (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мамеј, Ринкон Мамеј (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мамеј, План дел Мамеј (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мамеј (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мамеј (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мамеј (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Мамеј (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мамеј (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мамеј (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мамеј (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мамеј (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мамеј (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мамеј (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мамеј (Сантос Рејес Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мамеј (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Мамеј (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мамеј (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мамеј (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мамеј (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мамеј (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мамеј (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мамеј (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику